Rancho Alegre (Paraná), município
 Rancho Alegre (Texas), região censitária nos EUA
 Rancho Alegre (programa), produção para rádio e TV estrelada por Mazzaropi

Desambiguações de topônimos